Det finns två möjliga utläsningar av förkortningen UMU

 Umeå universitet
 Ungdom Med Uppgift

Umu är även ugnen som hāngin tillagas i, se:
 Hāngi